Die Libanesische Premier League 2013/14 war die 54. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten zwölf Mannschaften an. Titelverteidiger war der Safa SC Beirut. Die Saison begann am 21. September 2013 und endete am 18. Mai 2014.

Shabab al-Ghazieh und Salam Sour stiegen nach der Saison 2012/13 in die Second Division ab. Die Aufsteiger waren al-Mabarrah und al Egtmaaey Tripoli.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2013/14 bei Soccerway.com
 Saison 2013/14 bei RSSSF.com

2013 14
Fußballsaison 2013/14